Поганец — название населённых пунктов в России:
 Поганец — до 1933 г. название деревни Городецк Карпогорского района Северного края (ныне в Пинежском районе Архангельской области).
 Поганец — до 1960 г. название деревни Вишнёвая в Становлянском районе Липецкой области.
Поганец — до 1961 г. название деревни Садовая в Мценском районе Орловской области.